Spjuten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Spjuten, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (10,2 ha)
Lilla Spjuten, sjö i Hällefors kommun,  (7,42 ha)
Stora Spjuten, sjö i Hällefors kommun,  (22,9 ha)
Spjuten, Västmanland, sjö i Norbergs kommun och Smedjebackens kommun,  (27,3 ha)
Spjuten (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (26,2 ha)
Spjuten (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (12,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn